Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 1920.

Das Finale bestritten Kathleen McKane Godfree und Winifred McNair gegen Winifred Beamish und Dorothy Holman, das McKane und McNair in zwei Sätzen gewannen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Élisabeth d’Ayen und Suzanne Lenglen durch walkover gegen Fernande Arendt und Marie Storms.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)
 Ergebnisse auf sportsreference (englisch)

Tennis-Damendoppel
1920
Tennisturnier in Antwerpen
Tennisturnier 1920